Сенека може да се отнася за:
 Сенека Стари (54 пр.н.е. - 39), римски реторик
 Луций Аней Сенека (4 пр.н.е. - 65), римски философ
 Сенека (Орегон), град в Орегон, Съединените щати
 Сенека (езеро), езеро в Съединените щати
 Сенека (племе), етническа група в Съединените щати
 Окръзи в Съединените щати
 Сенека (окръг, Ню Йорк)
 Сенека (окръг, Охайо)